Attenella är ett släkte av dagsländor. Attenella ingår i familjen mossdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdagsländor
Attenella